Georgina Henriëtte Maria (Arolsen, 23 mei 1857 — Ludwigsburg, 30 april 1882) was prinses van Waldeck-Pyrmont. Ze was de derde dochter van vorst George Victor en Helena van Nassau en een zuster van koningin Emma.

Maria huwde op 15 februari 1877 met Willem, kroonprins van Württemberg. Het paar kreeg drie kinderen:
 Pauline (19 december 1877 – 7 mei 1965), gehuwd met (29 oktober 1898) vorst Frederik van Wied (27 juni 1872 – 18 juni 1945), vorst van Wied, oudste zoon van prinses Marie der Nederlanden.
Ulrich (28 juli – 28 december 1880)
Doodgeboren dochter (24 april 1882)

Maria overleed op 30 april 1882 op 24-jarige leeftijd aan de gevolgen van de complicaties van de bevalling van een doodgeboren dochter nog geen week daarvoor. Na haar dood huwde haar echtgenoot op 8 april 1886 opnieuw met Charlotte van Schaumburg-Lippe.

Maria
Waldeck, M